

Noms communs 
 Cape, manteau ample porté sur les épaules.
 Cape, partie supérieure du plumage d'un oiseau.
 Cape, allure utilisée pour réduire les mouvements d'un navire.
 Cape, casquette utilisée pour symboliser les sélections d'un sportif dans l'équipe fanion de son pays.
 Cape ( Capote) désigne la cape du torero (voir aussi passes de cape).

Patronyme 
 Jonathan Cape, maison d'édition britannique.

Toponymes 
 Cape Cross cap située en Namibie.
 Cape Fear désigne plusieurs lieux situés en Caroline du Nord.
 La rivière Cape, cours d’eau de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Acronymes CAPE ou CAPES 

 Centre d'accueil de la presse étrangère.
 Communauté d'agglomération des Portes de l'Eure.
 Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise.
 Convective Available Potential Energy, terme météorologique anglophone pour Énergie potentielle de convection disponible (EPCD).
 Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) est un diplôme professionnel du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
 Collectif des associations partenaires de l'école, regroupant en France diveres association dont l'Institut coopératif de l'école moderne (ICEM - Pédagogie Freinet), les Francas, L'Aroéven, les Cahiers pédagogiques, les Ceméa, ATD Quart monde...

Finance 

 CAPE (Cyclically adjusted price-to-earnings ratio) est un ratio utilisé en analyse boursière.